Santarello ima više značenja:
 Santarello, Siena
 Santarello, Viterbo